Solotschiw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Nordwesten der Oblast Charkiw mit etwa 9000 Einwohnern (2015).

Geographie 
Solotschiw liegt am Ufer des Udy, einem Nebenfluss des Donez und an der Bahnstrecke zum Oblastzentrum Charkiw, das 44 km südöstlich der Ortschaft liegt.

Die Siedlungsratsgemeinde Solotschiw hat insgesamt etwa 13.000 Einwohner, eine Fläche von 177,1 km² und somit eine Bevölkerungsdichte von 74 Einwohnern je km². Zur Siedlungsratsgemeinde gehören, neben Solotschiw noch folgende Dörfer: Beresiwka (), Buhaji Druhi (), Srubanka (), Lytwynowe (), Makarycha (), Orischanka (), Rossochuwate (), Snihy () und Zapiwka ().

Geschichte 
Gegründet wurde der Ort im Jahr 1677. Vom 22. Oktober 1941 bis 8. August 1943 war die Ortschaft von Truppen der Wehrmacht besetzt. Seit 1925 besitzt Solotschiw den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1790–1861;
1897, 1923–2015

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Wolodymyr Pantelej (1945–2000), Mittelstreckenläufer

Weblinks 

 Geschichte der Städte und Dörfer - Solotschiw (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet 1677
Rajon Bohoduchiw